Tenisový turnaj ATP Proton Malaysian Open 2009 se konal ve dnech 28. září - 4. října v hlavním městě Malajsie Kuala Lumpur v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 947,750 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 
  Oficiální stránka turnaje
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

ATP World Tour 2009
Proton Malaysian Open